Łesia Curenko,  (ur. 30 maja 1989 we Włodzimierzcu) – ukraińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zawodniczka występująca głównie w turniejach ITF. Występy na międzynarodowych kortach rozpoczęła stosunkowo późno, bo dopiero w wieku osiemnastu lat, biorąc udział w niewielkim turnieju w Bukareszcie w 2007 roku, w rundzie kwalifikacyjnej. Wygrała tam swój pierwszy mecz w karierze w pierwszej rundzie, by w drugiej przegrać z Polką, Sylwią Zagórską. W następnym roku wygrała swój pierwszy turniej w Adanie w Turcji.

W styczniu 2013 roku w turnieju rangi WTA Premier w Brisbane osiągnęła półfinał. Curenko musiała brać udział w kwalifikacjach, w których pokonała Mallory Burdette i Johannę Kontę, natomiast przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji z Olgą Puczkową. Korzystając z kontuzji Marii Szarapowej dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana. Zawody rozpoczęła od drugiej rundy. W swoim pierwszym meczu wygrała z Jarmila Gajdošová 1:6, 6:1, 6:4, następnie zwyciężyła Danielę Hantuchovą 6:3, 6:4. W półfinale uległa Anastasiji Pawluczenkowej 6:4, 1:6, 2:6.

Pod koniec lipca 2015 roku Ukrainka odnotowała największy sukces w swojej karierze, wygrywając pierwszy turniej rangi WTA Tour w Stambule, pokonując w nim Urszulę Radwańską 7:5, 6:1.

W sumie wygrała sześć turniejów singlowych i osiem deblowych rangi ITF.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Łesia Curenko nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 6 (4–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Uwagi

Bibliografia 

Ukraińskie tenisistki
Urodzeni w 1989